Берндт Отто Штакельберг ():

 Штакельберг, Берндт Отто (старший) (1662—1734) — барон, шведский фельдмаршал.
 Штакельберг, Берндт Отто (младший) (1703—1787) — барон, шведский фельдмаршал.